Leopoldinensi – abitanti di Colônia Leopoldina
Leopoldinensi – abitanti di Leopoldina (Brasile)
Leopoldinensi – abitanti di Santa Leopoldina